Jarlskog ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Jarlskog (* 1941), schwedische Physikerin
 Ida Jarlskog (* 1998), schwedische Tennisspielerin